Nungu peut désigner :
 les Nungu, un peuple du Nigeria
 le nungu, leur langue
 Nungu, l'ancien nom de Fada N'Gourma, une ville du Burkina Faso